Regno Unito
Dent – parrocchia civile del Cumbria
 Stati Uniti d'America
Dent – città della Contea di Otter Tail, Minnesota
Dent – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio

Francia 

Dent de Crolles

Pagine correlate 

Dente (disambigua)
Denti